Беовульф також може мати такі значення:

 Беовульф — давня англійська епічна поема, яка одержала свою назву за іменем головного героя.
  — персонаж одноіменної поеми.
 «Беовульф» — фільм 1999 року.
 «Беовульф» — фільм 2007 року, режисера Роберта Земекіса.
 «Беовульф» — британський телесеріал 2016 року.
 .50 Beowulf — набій гвинтівки калібру 12,7 мм, розроблений компанією Alexander Arms.
 Beowulf — комп'ютерна технологія.
 Beowulf — відеогра за мотивами фільму Роберта Земекіса.
 38086 Беовульф — навколоземний астероїд, що належить до групи Аполлона.

Див. також 
 Беовульф і Грендель — фільм канадського режисера Стурла Гуннарссона, 2005 року.